Дементьєва Олена Сергіївна (нар. 13 серпня 1957,  м. Свердловськ, РРФСР, СРСР) – директор департаменту з кіновиробництва ПрАТ «Одеська кіностудія», продюсер.

Життєпис та кінематографічна діяльність 
Дементьєва Олена Сергіївна  народилася 13 серпня 1957 року в м. Свердловськ (нині Єкатеринбург). У 1982 році здобула вищу освіту в Одеському державному університеті імені І.І. Мечникова за спеціальністю «юрист».  

З 1986 року почала працювати на Одеській кіностудії  художніх фільмів на посаді заступника директора знімальної групи в кінокартинах «Секретний фарватер» (1986 р.)  режисера-постановника В. Костроменка, «З вами, хлопці, не засумуєшш» (1987 р.) режисера-постановника  І. Мінаєва, «Світла постать»  (1988р.) режисера-постановника О. Павловського, «Три історії»    (1995 р.), «Легенда про піаніста» (1998 р.) режисера-постановника Джузеппе Торнаторе, «Езенштейн» (2000 р.) режисера-постановника Ренні Бартлетт (Renny Bartlett), «Другорядні люди»  ( 2001 р.), «Чеховські мотиви» (2002 р.), «Настроювач»  (2002 р.) режисера-постановника К. Муратової та в інших проектах. 

З 2001 р. член Спілки кінематографістів України.

Займаючи  посаду  директора знімальної групи проводить кінокартини: «Дитина до листопада»   (1992р.), «Зефір у  шоколаді»  (1994 р.) режисера-постановника О. Павловського, «Афери, музика, любов...»  (1994 р.) режисера-постановника  Г. Юнгвальда–Хількевича, «Малахольна» (2008 р.) режисера-постановника В. Дмитриєвського, «Сині, як море очі» (2008 р.) режисера-постановника Г. Делієва, «Пара гнідих» (2009 р.), «Як би я тебе любив...» (2009 р.), «Люблю 9 березня» (2010 р), «Хроніки подружньої зради» (2010 р.), «Кордон слідчого Савельєва» (2012 р.) режисера-постановника С. Крутіна, «Анка з Молдованки» (2015 р.) режисер-постановник В. Янощук, «Кохання і море» (2015 р.) режисера-постановника Д. Фікс, «Передчуття» (2018 р.) режисер-постановник В. Криштофович. 

З 2018р. займає посаду директора Департаменту кіновиробництва та кінопроектів Одеської кіностудії.

В якості лінійного продюсера працювала в кінокартинах «Антон і Червона Химера»   (реж. З. Буадзе, 2018 р.), «Фортеця Хаджибей»   (реж. К. Коновалов, 2020 р.), «Край ріки» (реж. В. Барков, 2022 р.). 

У 2020-2021 р. — виконавчий продюсер в кінокартині «Чому я живий» (реж. В. Новак).

Примітки

Посилання 

Працівники Одеської кіностудії
Українські організатори кіновиробництва
Радянські кінематографісти
Кінематографісти XX століття
Кінематографісти XXI століття
Українські кінопродюсери